Дэвид Хоган:
 Хоган, Дэвид (1923—1988) — американский историк.
 Хоган, Дэвид (род. 1988) — ирландский профессиональный игрок в снукер.